

Patronyme 
 Eva Brems (1969 -), Professeur des droits de l'homme à l'Université de Gand.

Toponyme 
 La rue Jean-Baptiste Brems à Bruxelles.